Laino – comune italiano in provincia di Como.
Laino Borgo – comune italiano in provincia di Cosenza.
Laino Castello – comune italiano in provincia di Cosenza.